Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 5–19 lutego 2022 w hali Ice Ribbon w Pekinie, w Chinach. Zawody odbędą się w czternastu konkurencjach: wyścigu na 500 m, 1000 m, 1500 m, masowym, drużynowym kobiet i mężczyzn oraz 5000 m i 10 000 m mężczyzn i 3000 m i 5000 m kobiet.

Terminarz 
Oficjalny terminarz igrzysk.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022